Tom Jarvis (* 2. Dezember 1999 in Skegness) ist ein englischer Tischtennisspieler. Beim World Team Cup 2018 sowie bei den Commonwealth Games 2022 gewann er mit der Mannschaft Bronze.

Übersicht 
Jarvis begann im Alter von fünf Jahren mit dem Tischtennissport und zog mit 16 Jahren nach Schweden. Dreimal nahm er an Europameisterschaften teil, wobei er mit der Mannschaft zweimal ins Viertelfinale kam. Für die Olympischen Spiele 2016 war er als Reservespieler eingeplant. Sein größter Erfolg bei der Jugend-EM war das Erreichen des Einzel-Viertelfinales 2017, wo er Cristian Pletea unterlag. Im Rahmen der Challenge Series holte er bei den Serbia Open 2019 Bronze im U-21-Wettbewerb. Wie schon 2015, als er mit dem Team bei den Commonwealth Meisterschaften nach einer Finalniederlage gegen Indien Silber errang, holte er 2019 erneut eine Bronzemedaille, diesmal hingegen Bronze im Einzel. Mit Samuel Walker sicherte sich Jarvis Silber beim WTT Feeder Düsseldorf 2021. 2022 schlug er Mizuki Oikawa im Halbfinale beim WTT Feeder Fremont, verlor das Finale allerdings und hatte dadurch Silber in der Tasche. Im März desselben Jahres wurde er erstmals nationaler Meister im Einzel. 

Jarvis ist auch in Deutschland in der 2. Bundesliga aktiv. Er spielte für TTC Fortuna Passau und in der Saison 2021/22 beim 1. FC Köln.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (England)
Tischtennisspieler (Vereinigtes Königreich)
Teilnehmer an den Commonwealth Games (England)
Geboren 1999
Engländer
Brite
Mann